Província de Kalinga, a les illes Filipines
 Kalingues, singular kalinga, grup ètnic de les Filipines
 Kalinga (llengua), llengua de les Filipines 
 Regne de Kalinga, antic regne de l'Índia, a Orissa
 Kalinga o circars, regió de l'Índia que comprenia la zona costanera de la presidència de Madras
 Premi Kalinga de la UNESCO a la divulgació científica